Henning se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Graham Allan Henning
 Stephen F. Henning